Ludovic I se poate referi la:
Ludovic I al Bavariei
Ludovic I al Olandei
Ludovic I al Portugaliei
Ludovic I al Spaniei
Ludovic I al Ungariei